Grupp G i världsmästerskapet i fotboll 2022 spelades mellan den 24 november och 2 december 2022. Gruppen består av Brasilien, Serbien, Schweiz och Kamerun. De två bästa lagen går vidare till åttondelsfinal. Brasilien är den stora favoriten att gå vidare. Serbien och Schweiz väntas göra upp om den andra platsen.

Lottning 
Vid lottningen av grupperna den 1 april 2022 i Doha fastställdes vilka fyra lag som ska spela i grupp G.

Tabell

Matcher

Schweiz mot Kamerun 

{{Resultat med trupp|id=SUI-CMR
|nr       = 13
|bild     = SUI-CMR 2022-11-24.svg
|datum    = 24 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Breel Embolo 
|mål2     = 
|arena    = Al Janoub Stadium
|spelplats= Al Wakrah
|publik   = 39089
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Yann Sommer
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Brasilien mot Serbien 

{{Resultat med trupp|id=BRA-SRB
|nr       = 16
|bild     = BRA-SRB 2022-11-24.svg
|datum    = 24 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Richarlison 
|mål2     = 
|arena    = Lusail Iconic Stadium
|spelplats= Lusail
|publik   = 88103
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Richarlison
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Kamerun mot Serbien 

{{Resultat med trupp|id=CMR-SRB
|nr       = 29
|bild     = CMR-SRB 2022-11-28.svg
|datum    = 28 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 2
|mål1     = Jean-Charles Castelletto Vincent Aboubakar Eric Maxim Choupo-Moting 
|mål2     =  Strahinja Pavlović Sergej Milinković-Savić Aleksandar Mitrović 
|arena    = Al Janoub Stadium
|spelplats= Al Wakrah
|publik   = 39789
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Vincent Aboubakar
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Brasilien mot Schweiz 

{{Resultat med trupp|id=BRA-SUI
|nr       = 31
|bild     = BRA-SUI 2022-11-28.svg
|datum    = 28 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Casemiro 
|mål2     = 
|arena    = Stadium 974
|spelplats= Doha
|publik   = 43649
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Casemiro
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Serbien mot Schweiz 

{{Resultat med trupp|id=SRB-SUI
|nr       = 47
|bild     = SRB-SUI 2022-12-02.svg
|datum    = 2 december 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 2
|mål1     = Aleksandar Mitrović Dušan Vlahović 
|mål2     =  Xherdan Shaqiri Breel Embolo Remo Freuler
|arena    = Stadium 974
|spelplats= Doha
|publik   = 41378
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Granit Xhaka
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Kamerun mot Brasilien 

{{Resultat med trupp|id=CMR-BRA
|nr       = 48
|bild     = CMR-BRA 2022-12-02.svg
|datum    = 2 december 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Vincent Aboubakar 
|mål2     = 
|arena    = Lusail Iconic Stadium
|spelplats= Lusail
|publik   = 85986
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Devis Epassy
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Avstängningar 
Fair play-poäng kommer att användas som tiebreaker om lagens totala och inbördesmöte resultatet är oavgjort. Dessa beräknas utifrån gula och röda kort som erhållits i alla gruppspelsmatcher enligt följande. 

 Första gula kortet: minus 1 poäng;
 Indirekt rött kort (andra gula kortet): minus 3 poäng;
 Direkt rött kort: minus 4 poäng;
 Gult kort och direkt rött kort: minus 5 poäng;

Endast ett av ovanstående avdrag kan tillämpas på en spelare i en match.

Källor 

Världsmästerskapet i fotboll 2022